Kronwitten ist der Ortsname von

 Kronwitten am Holz, Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronwitten (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronwitten (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronwitten (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronwitten (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Kronwitt